Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Kowalewska – polska projektantka wnętrz
 Elżbieta Kowalewska (1905-1967) – polska aktorka
 Hanna Kowalewska (ur. 1960) – polska pisarka
 Inessa Kowalewska (ur. 1933) – radziecka reżyserka filmów animowanych
 Iwona Kowalewska (ur. 1966) – polska pięcioboistka
 Iza Kowalewska (ur. 1977) – polska piosenkarka
 Izabela Kowalewska (ur. 1969) – polska piłkarka ręczna
 Kama Kowalewska (ur. 1976) – polska aktorka
 Maija Kovalevska (ur. 1979) – łotewska śpiewaczka operowa
 Maria Kowalewska (1901-1991) – polska pisarka tworząca dla dzieci i młodzieży
 Jekatierina Kowalewska (ur. 1974) – rosyjska szachistka
 Salomea Kowalewska (1924-2004) – polska socjolog, naukoznawca
 Sofja Kowalewska (1850-1891) – rosyjska matematyczka